Oberlangenberg heißen:

 Oberlangenberg (Hückeswagen), Hofschaft im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberlangenberg (Gemeinde Sankt Koloman), Katastralgemeinde von Sankt Koloman im Tennengau, Land Salzburg

Siehe auch
 Unterlangenberg, Langenberg